Hieronder vindt men de statistieken, de wedstrijden en de transfers van Koninklijke Lierse Sportkring in het seizoen 2010/2011.

Samenvatting seizoen
 Lierse begint dramatisch aan het seizoen. Na een 1/21 wordt trainer Aimé Anthuenis ontslagen. Hij wordt vervangen door Eric Van Meir die debuteert met een gelijkspel tegen RSC Anderlecht.
 Na de trainerswissel blijft Lierse, ondanks een eerste winst op het veld van Sporting Charleroi op een degradatieplaats hangen. Zowel op Standard de Liège (7-0) als op Anderlecht (6-0) worden zware nederlagen geleden. Pas op 29 december 2010 weet Lierse op speeldag 22 zijn eerste thuiszege van het seizoen te behalen, in het streektreffen tegen KVC Westerlo (2-1). Lierse staat eind 2010 met 13 punten op een voorlaatste plaats, 3 punten achter KAS Eupen en Germinal Beerschot.
 De thuiswedstrijd tegen Westerlo was ook de laatste match onder Eric Van Meir. Op 3 januari 2011 bereikte Lierse een akkoord met de Noorse coach Trond Sollied, die samen met assistent Herman Vermeulen een contract tekent tot juni 2011. Eric Van Meir wordt assistent technisch directeur.
 Tijdens de wintertransferperiode zijn er 7 inkomende transfers die het behoud moeten verzekeren. De opvallendste naam is Miloš Marić Die van VfL Bochum wordt overgenomen. 9 spelers verlaten Lierse.
 Onder Sollied wint Lierse 2 keer, speelt 5 keer gelijk en lijdt het 2 nederlagen in de reguliere competitie. De 11 behaalde punten volstaan om 14e te eindigen en KAS Eupen met 1 puntje voor te blijven.
 Bij de laatste thuiswedstrijd in groep A van Play-Off II werd Eiji Kawashima verkozen tot speler van het jaar, voor Daylon Claasen en Tomasz Radzinski.
 In de reguliere competitie van de eerste klasse eindigt Lierse 14e, en kwalificeert het zich voor Play Off II.
 In Groep A van Play Off II eindigt Lierse met 8 punten op de 2e plaats.
 In de Beker van België haalt Lierse de kwartfinale waarin het wordt uitgeschakeld door KVC Westerlo.

Spelers

Transfers

Zomer

Winter

1 = contract verlopen
2 = contract verbroken
3 = begin huurcontract
4 = einde huurcontract

Technische staf

Wedstrijden

Voorbereiding - Oefenwedstrijden

Jupiler Pro League 2010-11 : Reguliere competitie 

Opstelling Lierse: Kawashima - De Wree - Camacho - G. Vandooren  - Van Hemert  - Davids  - Dequevy  - Mensah - Janssens - Radzinski - Job
Vervangingen: 36' Job Cavens  - 36' Janssens El-Gabas - 69' Mensah Douala

Opstelling Lierse: Kawashima - Davids  - Camacho - G. Vandooren - Van Hemert - De Graef - Dequevy - Mensah - El-Gabas - Cavens - Job
Vervangingen: 56' G. Vandooren Wahed  - 65' Dequevy Douala - 76' Mensah Sekour

Opstelling Lierse: Kawashima - Davids  - Camacho  - Frans - Van Hemert - Sekour - Dequevy  - Mensah  - El-Gabas - Cavens - Radzinski
Vervangingen: 66' Sekour Douala - 71' El-Gabas Job - 76' Cavens Wahed

Opstelling Lierse: Kawashima - Davids  - Camacho - Frans - Van Hemert  - Nicaise - Dequevy - Mensah - Claasen - Cavens - Radzinski
Vervangingen: 35' Frans De Graef  - 46' Cavens Job - 60' Nicaise Douala

Opstelling Lierse: Kawashima - Davids - Camacho  - Nicaise  - Janssens  - Sekour - Dequevy - Claasen - Wahed - El-Gabas - Radzinski
Vervangingen: 46' Wahed Cavens - 65' Dequevy Douala - 80' Claasen Job

Opstelling Lierse: Kawashima - Davids - K. Van Dooren - Notari - De Graef - Nicaise - Thiebaut - Dequevy - Sonck - Kovacs - Radzinski
Vervangingen: 60' De Graef Gaxa  - 73' Thiebaut Claasen  - 82' Kovacs El-Gabas

Opstelling Lierse: Kawashima - Davids - K. Van Dooren - Notari  - Gaxa - Nicaise - Thiebaut - Dequevy - Sonck - Kovacs - Radzinski
Vervangingen: 46' Radzinski Claasen - 46' Davids Camacho - 57' Kovacs El-Gabas 

Opstelling Lierse: Kawashima - Davids - K. Van Dooren  - Frans  - De Graef  - Dequevy - Mensah - Claasen - Nicaise - Sonck - Kovacs
Vervangingen: 62' Nicaise El-Gabas - 68' Claasen Gilberto - 75' Dequevy Cavens 

Opstelling Lierse: Kawashima - Davids - K. Van Dooren - Frans - De Graef - Dequevy  - Mensah - Claasen  - El-Gabas - Cavens  - Kovacs 
Vervangingen: 63' Davids Gaxa - 78' El-Gabas Gilberto - 89' Kovacs De Wree 

Opstelling Lierse: Kawashima - Davids - K. Van Dooren - Frans - De Graef - Mensah  - Claasen - El-Gabas - Cavens - Sonck - Kovacs
Vervangingen: 46' Cavens Gilberto - 63' El-Gabas Radzinski - 78' Mensah Thiebaut

Opstelling Lierse: Kujović  - Gaxa - K. Van Dooren  - Frans - De Graef - Davids  - Mensah  - Claasen - Gilberto - Radzinski - Kovacs
Vervangingen: 62' Kovacs Sonck - 64' Davids Thiebaut - 89' Radzinski El-Gabas

Opstelling Lierse: Kujović - Gaxa - K. Van Dooren - Frans - G. Vandooren  - Nicaise - Mensah  - Claasen - Gilberto - Radzinski - Sonck 
Vervangingen: 46' Gilberto Dequevy - 64' Mensah El-Gabas - 76' Nicaise Thiebaut 

Opstelling Lierse: Kujović - Gaxa - K. Van Dooren - Frans - Camacho - Nicaise - Davids - Claasen - De Graef - Radzinski  - Sonck 
Vervangingen: 56' Radzinski Kovacs - 74' Camacho Thiebaut - 90' Davids El-Gabas 

Opstelling Lierse: Kujović - Gaxa - K. Van Dooren - Frans - G. Vandooren - Nicaise - Davids - Claasen - De Graef - Radzinski  - Sonck 
Vervangingen: 46' Gaxa Dequevy - 77' Sonck Kovacs - 83' Radzinski El-Gabas 

Opstelling Lierse: Kawashima - Gaxa - K. Van Dooren - Frans  - G. Vandooren - El-Gabas  - Davids - Claasen - De Graef  - Radzinski - Sonck 
Vervangingen: 66' Davids Kovacs - 75' De Graef Camacho - 82' El-Gabas Dequevy 

Opstelling Lierse: Kawashima - Gaxa - K. Van Dooren - Frans - G. Vandooren - Davids  - Claasen - De Graef  - Radzinski - Kovacs - Sonck 
Vervangingen: 23' G. Vandooren Camacho  - 51' Frans Dequevy - 74' Sonck El-Gabas 

Opstelling Lierse: Kawashima - Gaxa - K. Van Dooren  - Camacho - Davids - Claasen - De Graef - Dequevy - El-Gabas - Radzinski - Kovacs
Vervangingen: 46' De Graef Notari - 46' El-Gabas Gilberto - 60' Radzinski Cavens 

Opstelling Lierse: Kawashima - De Wree - K. Van Dooren  - Van Hemert - Camacho  - Gaxa - Claasen - Thiebaut  - Wahed - Radzinski - Kovacs
Vervangingen: 72' Wahed Dequevy - 77' Gaxa Sonck - 85' De Wree Cavens 

Opstelling Lierse: Kawashima - Gaxa - De Wree - K. Van Dooren - Van Hemert - Davids  - Dequevy - Claasen - Thiebaut - Radzinski - Sonck
Vervangingen: 89' Radzinski Cavens 

Opstelling Lierse: Kawashima - Gaxa - De Wree - K. Van Dooren  - Van Hemert  - Gilberto - Dequevy - Claasen - Thiebaut - Radzinski - Sonck
Vervangingen: 52' De Wree Camacho - 76' Dequevy Sekour - 81' Radzinski Kovacs

Opstelling Lierse: Kawashima - Gaxa - De Wree - Van Hemert - Gilberto - Sekour - Claasen - Thiebaut  - Radzinski - Sonck  - Kovacs
Vervangingen: 58' Sekour Cavens

Opstelling Lierse: Kujović - Davids - Andreasson - G. Vandooren - Van Hemert - Gilberto - Maric - Claasen - Radzinski - Sonck - Kovacs
Vervangingen: 65' Maric Thiebaut - 76' Kovacs El-Gabas

Opstelling Lierse: Kujović - Davids - De Wree - G. Vandooren - Thompson  - Gilberto - Maric  - Ayew - Radzinski - Sonck - Kovacs
Vervangingen: 61' Kovacs El-Gabas - 89' Ayew Claasen

Opstelling Lierse: Arason  - Davids - De Wree - G. Vandooren  - Thompson - Claasen - Ayew  - Gilberto - Maric - Radzinski - Sonck 
Vervangingen: 55' G. Vandooren Bernardez - 74' Claasen Wahed - 86' Davids El-Gabas

Opstelling Lierse: Kawashima - Davids - De Wree  - G. Vandooren - Thompson - Mensah - Cavens - Gilberto - Maric - Radzinski  - Sonck 
Vervangingen: 36' Mensah Wahed - 77' Sonck Kovacs

Opstelling Lierse: Kawashima - Davids - De Wree - Van Hemert - G. Vandooren - Gilberto - Claasen - Wahed - El-Gabas - Cavens  - Sonck 
Vervangingen: 68' Vandooren Gaxa - 83' Claasen Thiebaut  - 89' El-Gabas Kovacs

Opstelling Lierse: Kawashima - Davids - De Wree - Bernardez - Thompson - Gilberto - Claasen - Maric - El-Gabas - Cavens - Sonck 
Vervangingen: 48' El-Gabas Wahed - 79' Davids Kovacs - 89' Sonck Ayew 

Opstelling Lierse: Kawashima - Davids - De Wree - Bernardez - Thompson - Gilberto - Wahed - Maric - Radzinski - Cavens - Sonck 
Vervangingen: 61' Wahed Claasen - 71' Davids Van Hemert - 86' Cavens Kovacs 

Opstelling Lierse: Kawashima - Ayew - De Wree  - Bernardez - Thompson - Gilberto - Wahed - Claassen  - Radzinski - Cavens  - Kovacs
Vervangingen: 28' Ayew Gaxa - 54' Kovacs G. Vandooren - 73' Wahed Mensah 

Opstelling Lierse: Kawashima - Davids - Bernardez - Thompson - Gilberto - Van Hemert - Maric  - Claassen - EL-Gabas  - Radzinski  - Sonck
Vervangingen: 81' Sonck Kovacs - 87' El-Gabas Dequevy

Jupiler Pro League 2010-11 : Play Off II

Groep A 

Opstelling Lierse: Kawashima - Thompson  - Bernardez - Andreasson - Van Hemert - Mensah - Claasen - Gilberto - Maric - El-Gabas  - Cavens
Vervangingen: 58' Mensah Wahed - 77' El-Gabas Dequevy - 81' Cavens Thiebaut

Opstelling Lierse: Kawashima - Thompson - Bernardez - De Wree - Van Hemert - Wahed - Claasen - Gilberto - Maric  - Radzinski - Cavens
Vervangingen: 59' Wahed Mathisen - 65' Bernardez Gaxa - 81' Cavens Thiebaut

Opstelling Lierse: Kawashima - Thompson - Bernardez  - Gaxa - Van Hemert - Davids  - Claasen - Maric - Radzinski - El-Gabas - Mathisen
Vervangingen: 69' Davids Wahed - 73' Mathisen Cavens 

Opstelling Lierse: Kawashima - Thompson - Bernardez - Gaxa - De Wree  - Ayew - Claasen  - Maric - Radzinski - El-Gabas - Cavens
Vervangingen: 52' Gaxa Gilberto - 57' Cavens Kovacs - 70' Thompson Wahed

Opstelling Lierse: Arason - Thompson - Van Hemert - Ayew  - De Wree - Gilberto - Claasen - Maric - Radzinski - El-Gabas - Mathisen
Vervangingen: 86' Radzinski Dequevy

Opstelling Lierse: Kawashima - Thompson  - Van Hemert  - Ayew - De Wree - Gilberto - Claasen  - Maric - Radzinski - El-Gabas - Mathisen
Vervangingen: 61' Mathisen Thiebaut - 72' Thompson Davids - 89' Ayew Cavens

Beker van België 2010-11 

Opstelling Lierse: Kujović - Gaxa - Van Dooren  - Nicaise - De Graef - Frans - Dequevy - Claasen - Cavens - Socnk - Radzinski
Vervangingen: 61' Sonck Kovacs - 68' Radzinski Wahed - 74' Cavens El-Gabas

Opstelling Lierse: Kawashima - Gaxa - Van Dooren - Thiebaut - Camacho - Frans  - Dequevy - Claasen - Wahed - El-Gabas - Radzinski
Vervangingen: 62' Claasen Kovacs - 65' Radzinski Cavens - 75' Frans Notari

Opstelling Lierse: Kujović - Gaxa - G. Vandooren - De Wree - Van Hemert - Davids  - Thiebaut - Gilberto - Claasen  - Sonck - Radzinski
Vervangingen: 46' Gilberto Cavens  - 64' Thiebaut Mensah - 89' Sonck El-Gabas

Opstelling Lierse: Kawashima - Gaxa - Andreasson - De Wree - Van Hemert  - Davids - Thiebaut  - Maric - Claasen - Sonck - Cavens
Vervangingen: 75' Thiebaut Radzinski - 82' Gaxa Kovacs - 86' Claasen Wahed

Topschutters

Voetnoten en Referenties 

Koninklijke Lierse Sportkring naar seizoen
Belgische voetbalclub 2010/11